Vigo kan syfta på:

Vigo, stad i Spanien
Vigo Rendena, kommun i Italien
Vigo Village, ort i Kent, Storbritannien
Josep Vigo Bonada – en spansk professor emeritus i botanik vid Barcelonas universitet